Davids struikzanger (Locustella davidi, synoniem: Bradypterus davidi) is een zangvogel uit de familie van de Locustellidae.

Verspreiding en leefgebied
Deze soort komt voor van het zuidelijke deel van Centraal-Siberië tot centraal China en telt 2 ondersoorten:
 L.d davidi: zuidoostelijk Siberië en noordoostelijk China.
 L. d.suschkini: het zuidelijke deel van Centraal-Siberië.

Externe link
Avibase

Locustellidae
IUCN-status niet bedreigd
Dier uit het Palearctisch gebied